Норберто Хавьер Папаратто (; родился 3 января 1984 года, Адроге, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Альмагро».

Клубная карьера 
Норберто начал свою карьеру в клубе «Ланус». Из-за высокой конкуренции он не смог пробиться в основу и по окончании сезона перешёл в «Тиро Федераль». В 2007 году Папаратто перешёл в «Тигре». 20 апреля 2009 года в матче против своего бывшего клуба «Ланус» он забил свой первый гол за клуб. Норберто трижды занимал второе место в чемпионате Аргентины, а также помог «Тигре» выйти в финал Южноамериканского кубка.

В январе 2014 года Папаратто на правах свободного агента подписал контракт с американским «Портленд Тимберс». 9 марта в матче против «Филадельфия Юнион» он дебютировал в MLS. В поединке Лиги чемпионов КОНКАКАФ против гайанского «Альфа Юнайтед» Норберто сделал «дубль», забив свои первые голы за «Тимберс». В 2015 году Папаратто помог команде впервые в истории выиграть Кубок MLS.

В начале 2016 года Норберто вернулся на родину, присоединившись к «Атлетико Рафаэла». 6 февраля в матче против «Уракана» он дебютировал за новую команду. Сыграл за «кремовых» всего в пяти матчах.

Летом 2016 года Папаратто вернулся в США, подписав контракт с «Далласом». За техасский клуб он дебютировал 28 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 против гватемальского «Сучитепекеса». По окончании сезона 2016 «Даллас» не продлил контракт с Папаратто.

Достижения 
Командные

 «Тигре»
 Финалист Южноамериканского кубка — 2012

 «Портленд Тимберс»
 Обладатель Кубка MLS — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Football-Lineups player
 
 Профиль на сайте ФК «Тигре»

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Тиро Федераль»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Портленд Тимберс 2»
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Митре»